Comonfort bezeichnet folgende Person:

 Ignacio Comonfort (1812–1863), mexikanischer Politiker und Offizier

Davon abgeleitet steht Comonfort für folgende geographische Objekte:

 Comonfort (Guanajuato), Stadt in Mexiko
 Municipio Comonfort, Verwaltungseinheit in Mexiko